Gornjak ist:
 eine Stadt in der Region Altai (Russland), siehe Gornjak (Region Altai)
 eine Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk (Russland), siehe Gornjak (Tscheljabinsk)
 ein Kloster in Serbien, siehe Gornjak (Kloster)

Siehe auch:
 Hirnyk (Begriffsklärungsseite), Name mehrerer Orte in der Ukraine (russisch Gornjak)